La stagione 2012 dello Scandinavian Touring Car Championship è stata la terza edizione del campionato. È iniziata il 5 maggio al Mantorp Park ed è terminata il 22 settembre a Solvalla.

Piloti e scuderie

Risultati e classifiche

Gare

Classifica piloti

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2013